Die Abkürzung AHB bedeutet:
 Advanced High-performance Bus (ein Nachfolger des Advanced System Bus)
 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
 Andreas-Hofer-Bund
 Anschlussheilbehandlung in einer Rehabilitationsklinik
 Anwenderhandbuch; siehe Bedienungsanleitung
 Flughafen Abha, Abha, Saudi-Arabien (IATA-Flughafencode)
 Arbeitsgemeinschaft Hannoverscher Behördenbibliotheken
 August-Hinrichs-Bühne am Oldenburgischen Staatstheater
 Außenhandelsbetrieb in der DDR

Siehe auch:
 

Abkürzung